Puerto Escondido puede designar a los siguientes lugares:

Chile
 Puerto Escondido, es un puerto localizado en la región austral de Chile, en la isla Wager

Colombia 
 Puerto Escondido, es un municipio de Córdoba.

Honduras 
 Puerto Escondido, una localidad y sitio arqueológico en Tela (Honduras).

México 
 Puerto Escondido, es una de las ciudades más pobladas de Oaxaca y un importante centro turístico.
 Puerto Escondido, es una pequeña población costera del estado de Baja California Sur.

Venezuela 
 Puerto Escondido, es un caserío venezolano, perteneciente al municipio Santa Rita del estado Zulia.
 Puerto Escondido, es un caserío venezolano, perteneciente al municipio Falcón del estado Falcón.